Benedict Arnold (1741–1801) – generał Armii Kontynentalnej
 Benedict Arnold (1780–1849) – amerykański polityk, kongresmen ze stanu Nowy Jork
 Benedict Arnold (1615–1678) – gubernator Rhode Island, pradziadek generała Benedicta Arnolda